U 423 oder U-423 bzw. U423 steht für:

 U 423, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 405.
 U 423 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, Indienststellung am 3. März 1943, am  17. Juli 1944 versenkt.
 U 423, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U423